Ирак разделён на  (ед. ч. мухафаза —  muḥāfaẓä, множ. ч.  muḥāfaẓät), называемых также провинциями или (в других языках) губернаторствами ().

Современное деление на мухафазы было принято в 1976 году.

Мухафазы делятся на округа (qadha), а те в свою очередь на подокруга.

По состоянию на сентябрь 2008 года 11 из 18 иракских провинций находились под прямым иракским контролем (Мутанна, Ди-Кар, Наджаф, Майсан, Басра, Кадисия, Кербела, Анбар, Дахук, Эрбиль, Сулеймания), остальные 7 управлялись силами международной коалиции (Багдад, Салах-эд-Дин, Дияла, Васит, Бабиль, Нинава, Тамим).

Автономный регион 
Кроме того, в Ираке существует единственное образование, объединяющее несколько мухафаз — Регион Курдистан. Причём его границы не вполне совпадают с границами мухафаз. Так, например, два округа мухафазы Найнава — Акра и Шайхан — входят в состав региона Курдистана, в то время как остальная часть провинции не входит.

Примечания

Ссылки 
 Новая административная карта Ирака